Communistische Partij van Zweden of Sveriges Kommunistiska Parti kan verwijzen naar verschillende politieke partijen in Zweden die deze naam dragen of hebben gedragen:
 1921–1967: naam van de Vänsterpartiet
 1924–1926: Sveriges Kommunistiska Parti (1924) van Zeth Höglund
 1929–1948: Sveriges Kommunistiska Parti (1929), van 1929 tot 1948 onder leiding van Karl Kilbom
 1973–1987: naam van Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML)
 1995–heden: Sveriges Kommunistiska Parti

Het kan ook verwijzen naar:
 Kommunistiska Partiet